Гамбе́ла — ряд геообъектов в Эфиопии:

 Гамбела — один из девяти регионов Эфиопии, ранее известный как регион 12.
 Гамбела — столица региона Эфиопии
 Гамбела — национальный парк в регионе Эфиопии.